Лолли — фамилия. Известные носители:
 Лолли, Антонио — итальянский скрипач и композитор.
 Лолли, Джамбатиста — итальянский шахматист и теоретик.

См. также  
 Лолли (род. 1977) — британская поп-певица, телеведущая, актриса.